Huangcaotuo (kinesiska: 荒草坨) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 13 kilometer nordost om stadens centrum.

Runt Huangcaotuo är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tianjin,  km väster om Huangcaotuo. Trakten runt Huangcaotuo består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina